Велико Поље може бити:

 Велико Поље (Обреновац), насеље у градској општини Обреновац
 Велико Поље (Крагујевац),
 Велико Поље (Лукач), насељено мјесто у општини Лукач (раније Ада Лукачка)